Łuczszyje piesni – kompilacja rosyjskiego muzyka Nikołaja Noskowa z 2002 roku
 Łuczszyje piesni – kompilacja rosyjskiego muzyka Nikołaja Noskowa z 2008 roku